izoterma w meteorologii
 izoterma w fizyce 
 izoterma Langmuira
 izoterma BET
 izoterma Freundlicha
 izoterma reakcji
 izoterma adsorpcji
 izoterma sorpcji

Zobacz też 
 przemiana izotermiczna 

cs:Izotermický děj#Izoterma